Mesterholdenes Europa Cup finale 1990 var en fodboldkamp der blev spillet den 20. maj 1990. Kampen blev spillet foran 57.558 tilskuere på Praterstadion i den østrigske hovedstad Wien, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1989-90. De deltagende hold var italienske AC Milan og portugisiske S.L. Benfica. Det var kulminationen på den 35. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var femte gang at Milan var nået frem til finalen, andet år i træk, hvor de i 1989 vandt over Steaua Bukarest. Det var Benficas syvende finale i turneringen, hvor den seneste gang var i 1988 hvor det blev til et nederlagt til PSV Eindhoven. De to hold stod også overfor hinanden i finalen i 1963, som Milan vandt 2-1. 

Kampens eneste mål blev scoret i 67. minut, da hollandske Frank Rijkaard scorede for Milan, efter et oplæg fra landsmanden Marco van Basten. Dette var Milans fjerde sejr i turneringen, efter at de også havde vundet finalerne i 1963, 1969 og 1989.

Kampen blev ledet af den østrigske dommer Helmut Kohl.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1989/90  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1990
Finale 1990
AC Milan
S.L. Benfica
Fodbold i 1990
Sport i Wien